Nienarodzony – amerykański horror z 1991 roku
 Nienarodzony – tajlandzko-tanzański horror z 2003
 Nienarodzony – amerykański horror z 2009 roku
 Nienarodzony – drugi album fińskiej grupy Mors Principium Est

Zobacz też 
 Rajmund Nonnat (łac. nonnatus – nienarodzony)